Egede ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Egede-Nissen (1899–1981), norwegische Schauspielerin
 Aqqaluaq B. Egede (* 1981), grönländischer Politiker (Inuit Ataqatigiit)
 Aud Egede-Nissen (1893–1974), norwegische Schauspielerin
 Carl Egede (1924–1959), grönländischer Landesrat
 Erik Egede (1923–1967), grönländischer Schäfer und Landesrat 
 Gerhard Egede (1892–1969), grönländischer Katechet, Pastor und Landesrat
 Hans Egede (1686–1758), norwegischer Pfarrer; „Apostel der Grönländer“
 Hans Pavia Egede (1954–2018), grönländischer Politiker, Unternehmer, Sportfunktionär und Honorarkonsul
 Ingmar Egede (1930–2003), grönländischer Psychologe, Menschenrechtler, Lehrer und Rektor
 Ivalo Egede (1956–2020), grönländische Unternehmerin und Beamtin
 Jakob II Egede (1901–1988), grönländischer Dichter, Komponist und Musiker
 Kaj Egede (1951–2013), grönländischer Politiker (Siumut)
 Múte B. Egede (* 1987), grönländischer Politiker (Inuit Ataqatigiit)

 Peter Egede (1908–1996), grönländischer Kaufmann, Landesrat, Jurist, Lehrer und Sachbuchautor
 Poul Egede (1708–1789), dänisch-norwegischer Grönland-Missionar, Sprachwissenschaftler und Übersetzer 
 Rita Egede, grönländische Handballspielerin
 Stine Egede (* 1964), grönländische Politikerin (Inuit Ataqatigiit) und Polizistin

Egede  steht für:
 Egede (Mondkrater), benannt nach Hans Egede